Termenul „Gaiță” se poate referi la:

Gaiță o pasăre din familia corbului
Gaiță de munte sau Alunar o pasăre din familia corbului
Nume de persoane
Doru Gaita
Ion Gaita
Viorel Gaita